Guerre de Gaza peut faire référence à :
 Guerre de Gaza de 2008-2009 (opération Plomb durci)
 Guerre de Gaza de 2012 (opération Pilier de défense)
 Guerre de Gaza de 2014 (opération Bordure protectrice)
 Guerre israélo-palestinienne de 2021